Tetraphalerus är ett släkte av skalbaggar. Tetraphalerus ingår i familjen Ommatidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Skalbaggar
Tetraphalerus